Восемьдесят первый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 28 по 30 апреля 2016 года в Чикаго. Мероприятие состоялось в городе второй год подряд. 

Общий первый выбор на драфте принадлежал «Теннесси Тайтенс», которые обменяли его в «Лос-Анджелес Рэмс». Первым выбранным на драфте игроком стал квотербек из Калифорнийского университета Джаред Гофф. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 253 игрока.

Организация драфта 
В августе 2015 года комиссар НФЛ Роджер Гуделл объявил, что лига удовлетворена успехом состоявшегося в Чикаго драфта, который посетило около 200 тысяч болельщиков, и драфт 2016 года также состоится в этом городе.

Непосредственно подготовкой НФЛ занималась совместно с туристическим агентством Choose Chicago. По предварительным прогнозам мероприятия должно было посетить около 200 тысяч болельщиков, а общий экономический эффект для города должен был составить на 82 млн долларов больше обычного для этого времени года. Площадка для гостей мероприятия была размещена в городском Грант-парке, главная сцена драфта была организована возле Букингемского фонтана, а приглашённые на церемонию игроки разместились в Театре Аудиториум. В районе проведения драфта перекрыли несколько городских улиц. Городок был открыт для болельщиков с полудня четверга 28 апреля до вечера субботы 30 апреля.

Список выбранных игроков 
В ходе церемонии драфта НФЛ 2016 года в семи раундах было выбрано 253 футболиста: 121 игрок нападения, 127 игроков защиты, 4 представителя специальных команд. Самыми востребованными оказались игроки линии секондари. Среди колледжей самое большое представительство получил университет штата Огайо, из команды которого было задрафтовано двенадцать игроков. Первым выбранным игроком стал квотербек Джаред Гофф из Калифорнийского университета. Задрафтовавшие его «Лос-Анджелес Рэмс» выменяли общий первый выбор у «Теннесси Тайтенс». Игрок немецкого клуба «Швебиш-Халль Юникорнс» Мориц Бёрингер стал первым европейцем, который не играл в футбол в США на студенческом уровне, но был выбран на драфте. 

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2016 на pro-football-reference.com
 Результаты драфта на сайте ESPN

НФЛ в сезоне 2016